Стерический эффект — влияние пространственного объёма молекулы на ход химической реакции. Так, присутствие в молекуле больших групп вблизи от реагирующих атомов может препятствовать сближению этих атомов и замедлить реакцию или сделать её невозможной.

Пример 

При использовании ди-трет-бутилкетона в реакции Гриньяра реакция не продолжается: из-за большого объёма уже присоединившихся трет-бутиловых групп очередное замещение не может произойти («трет-бутиловый эффект»).

История 
Стерический эффект был открыт  в 1890 году, в процессе работы этого 24-летнего ассистента университета Фрайбурга с хинонами. Иногда открытие приписывается Виктору Мейеру, который опубликовал свою работу в 1894 году, не упомянув приоритета Керманна. В своей работе 1895 года  упомянул приоритет Керманна и впервые использовал современную терминологию.

Эффект, видимо, был известен с 1870-х годов (упоминания встречаются в трудах Гофмана, Меншуткина), однако именно работы Керманна, Мейера, и Вегшайдера привлекли к нему внимание химиков, которое первоначально продержалось до 1930-х годов (в то время интерес переключился на индуктивный эффект). Заметный вклад в теорию сделали Джеймс Конант и .

Литература 
 В.И. Галкин, Р.Д. Саяхов, Р.А. Черкасов. Стерический эффект: проблема количественной оценки и проявления в реакционной способности элементоорганических соединений  // Успехи химии, 1991. Том 60, номер 8, страницы 1617-1644.
 Herbert C. Brown. Chemical effects of steric strains. //  J. Chem. Soc., 1956, 1248-1268.  
 Harry S. Mosher, Thomas T. Tidwell. Frank C. Whitmore and steric hindrance: A duo of centennials. // J. Chem. Educ., 1990, 67 (1), с. 9.  

Общая химия